Albareto ima više značenja:
 Albareto (Modena)
 Albareto (Parma)
 Albareto (Pavija)
 Albareto (Pjačenca)
 Albareto (Ređo Emilija)